in ambito giuridico:
 la Proposta contrattuale;
 la Proposta volta all'avvio di un procedimento, di cui un caso particolare è la Proposta di legge
 Proposta di matrimonio
 Proposta/La tomba dell'amore – singolo del gruppo I Giganti del 1967
 Proposta/Per vedere quanto è grande il mondo – singolo del gruppo The Bachelors del 1967